Fredy Williams Thompson León (Puerto Barrios, 2 de junho de 1982) é um futebolista guatemalteco, que atua no Comunicaciones. Joga na posição de meio-campista.

Carreira em clubes
Thompson teve uma primeira passagem bem-sucedida pelo Comunicaciones, entre 2000 e 2007, sendo que neste último ano, surpreendeu ao trocar Los Cremas pelo grande rival da Cidade da Guatemala, o Municipal, cujos torcedores não aceitaram sua presença, e jogou apenas uma temporada pelos Rojos.

Inter de Milão, Manchester United e clubes da MLS sondaram Thompson para uma possível transferência, mas acabou contratado pelo Albinegros, time da Segunda Divisão mexicana, onde também teve poucas chances antes de retornar ao Comunicaciones em 2008.

Seleção
A estreia de Thompson na Seleção Guatemalteca de Futebol foi em março de 2001, contra Trinidad e Tobago. Até hoje são 81 partidas e um gol marcado, contra Granada.

É o vice-capitão da Guatemala, exercendo as funções de capitão quando o atual detentor da braçadeira, Carlos Ruiz, não joga.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Guatemala
Futebolistas do Comunicaciones Fútbol Club
Futebolistas do Club Social y Deportivo Municipal
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2007